Ама́нда Рей Бирд (; , Ньюпорт-Бич, Калифорния, США) — американская пловчиха и модель, обладательница 7 олимпийских наград, в т. ч. 2 золотых, чемпионка мира, экс-рекордсменка мира. Специализировалась в плавании брассом и комплексном плавании.

Спортивная карьера пловчихи развивалась стремительно. Аманда четыре раза принимала участие в Олимпийских Играх: Атланта 1996, Сидней 2000, Афины 2004, Пекин 2008, и стала в 1996 году второй самой юной спортсменкой в истории американского плавания, завоевавшей олимпийскую медаль.

Карьера

Летние Олимпийские игры 1996 
См. также: Плавание на летних Олимпийских играх 1996

2000—2003 
См. также: Плавание на летних Олимпийских играх 2000

Летние Олимпийские игры 2004 
См. также: Плавание на летних Олимпийских играх 2004

Летние Олимпийские игры 2008 
См. также: Плавание на летних Олимпийских играх 2008

Личная жизнь 
С 1 мая 2009 года Аманда замужем за фотографом Сашей Брауном, с которым она встречалась 3 года до их свадьбы. У супругов есть двое детей — сын Блэйз Рэй Браун (род.15.09.2009) и дочь Дун Айла Браун (род.19.06.2013).

Аманда — вегетарианка.

Личные рекорды 
Личные рекорды Бирд на дистанциях:

 100 м брассом: 1.07,42
 200 м брассом: 2.22,44
 200 м комплексным плаванием: 2.11,70

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на USA Swimming 
 Аманда Бирд официальная биография
 Олимпийская чемпионка была секс-символом мирового спорта. Ее едва не убили депрессия и наркотики  // Лента. Ру, 6 августа 2020
 Интервью в мае 2007 об её возвращении в плавание и тренировках перед наступающими Олимпийскими играми  
 Кампания Аманда Бирд в поддержку животных  на PETA
 

Фотомодели США
Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по плаванию